Калибро́вка:
 Калибровка измерительных приборов — установление зависимости между показаниями средства измерительной техники (прибора) и размером измеряемой (входной) величины
 Калибровка прокатных валков — совокупность методов определения размеров, формы, числа и характера расположения калибров в валках; калибровкой называют также нарезку ручьев, образующих калибры.
 Калибровка стали — холодное (для малопластичных сталей теплое) волочение с небольшими обжатиями горячекатаной сортовой стали для получения более точных размеров, улучшения качества поверхности и (иногда) повышения некоторых механических свойств.
 Калибровка семян — разделение семян кукурузы, хлопчатника и др. по размеру на фракции, соответствующие размерам ячеек высевающих аппаратов сеялок. Проводят на калибровочных машинах.
 Калибровка плодов — разделение плодов по размеру на фракции; одна из операций их товарной обработки.
 Калибровка камеры — определение внутренних и внешних параметров камеры по имеющимся фотографиям или видео, отснятыми ею.
 Калибровка векторного потенциала — в физике, наложение дополнительных условий, позволяющих однозначно вычислить векторный потенциал электромагнитного поля для решения тех или иных физических задач.
 Калибровочная дифференциальная форма — инструмент в теории минимальных поверхностей.

Литература